Ernst Gaber ist der Name folgender Personen:

* Ernst Gaber (Bauingenieur) (1881–1952), deutscher Ingenieur
 Ernst Gaber (Ruderer) (1907–1975), deutscher Ruderer